Scotia (toponim)
 Nova Scotia, Nova Škotska, kanadska provincija
 Scotia more, more u južnom Atlantskom oceanu